Le Magicien d'Oz (The Wonderful Wizard of Oz) est un roman de Lyman Frank Baum paru en 1900.

Il a inspiré plusieurs adaptations :

Théâtre 
 The Wiz, comédie musicale de Charlie Smalls, livret de William F. Brown, créée à Broadway (1975)
 Wicked, comédie musicale de Stephen Schwarz (paroles, musique) et Winnie Holzman, créée à Broadway et reprenant les personnages du Magicien d'Oz, mais du point de vue des sorcières du pays d'Oz, avant l'arrivée de Dorothy (2003)
 Le Magicien d'Oz, comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber (2011)
 Dorothy et le Magicien d'Oz, comédie musicale produite par Dove Attia et Albert Cohen, mise en scène et chorégraphie de Stéphane Jarny, paroles et musique d'Antoine Essertier (2009)

Cinéma 
 Le Magicien d'Oz () de Otis Turner en 1910
 Le Sorcier d'Oz  (, 1925), film de Larry Semon
 Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz, 1933), court-métrage d'animation canadien de Ted Eshbaugh
 Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz, 1939), film de Victor Fleming (1939), qui reçut deux Oscars et en est l'adaptation la plus célèbre
 Zardoz (1974), film de science-fiction de John Boorman
 Oz (1976), film de Chris Löfvén
 The Wiz (1978), film de Sidney Lumet, avec Diana Ross et Michael Jackson d'après la comédie musicale éponyme
 Le Magicien d'Oz () film d'animation japonais datant de 1982. Il a été réalisé par Fumihiko Takayama
 Oz, un monde extraordinaire (Return to Oz), film de Walter Murch (sequel, 1985)
 Tom et Jerry et le Magicien d'Oz, dessin animé réalisé en 2011 par Spike Brandt
 Le Monde fantastique d'Oz, film de Sam Raimi (prequel, 2013)

Télévision 
 Le Magicien d'Oz (Ozu no mahôtsukai), série d'animation japonaise de Fumihiko Takayama (1986)
 Le Magicien d'Oz (The Wizard of Oz, 1990), série d'animation américaine en 13 épisodes
 Le Magicien d'Oz des Muppets (The Muppets' Wizard of Oz, 2005), téléfilm
 Deux princesses pour un royaume (2007)
 Les nouvelles aventures d'Oz, série d'animation (2015)
 Le Magicien d'Oz : Dorothy et ses amis, série d'animation (2017)

Ballet 
 Ballet Oz – The Wonderful Wizard par Giorgio Madia

Bande dessinée 
 Le Magicien d'Oz (2005-2006), série de bande dessinée de Chauvel et Fernández
 Le Magicien d'Oz (2009-2014) série de comics de Skottie Young et Eric Shanower

Jeux 

 Le Magicien d'Oz, un jeu de rôle inspiré de la bande dessinée de Chauvel et Fernández.

Voir aussi 
 Magicien d'Oz, le personnage 
 Mägo de oz est un groupe de folk metal espagnol
 L’expérience du Magicien d'Oz est une technique d'analyse de l'interaction homme-machine
 
 
 La liste des romans sur le pays d'Oz